ТХИ — многозначная аббревиатура:
 ТХИ — театрально-художественный институт
 ТХИ — Таврийский христианский институт
 ТХИ — тип химических электронасосов

См. также 
  — аббревиатура латиницей